Ім'я Людовик III мали деякі європейські правителі: 

 Людовик III (863 — 882) — король Західно-Франкського королівства (Франції) (879 — 882), з династії Каролінгів. 
 Людовик III Заїка (846 — 879) — король Аквітанії в 866 — 879 (династія Каролінгів).
 Людовик III Сліпий (прибл. 880 — 928) — імператор Заходу (901 — 905), король Провансу (887 — 924), король Італії (899 — 905), король Нижньої Бургундії (887 — 924).
 Людовик III Анжуйський (1403 — 1434) — герцог. 
 Людовик III (1330 — 1384) — граф Фландрії з 1346, граф Неверу і де Ретеля з 1346. 
 Людовик III Анжуйский (1403 — 1434) — герцог Анжу, титулярний король Неаполя з 1417, граф Провансу. 
 Людовик III Бурбон-Конде (1668 — 1710) — принц Конде. 
 Людвіг III — герцог Нижньої Баварії у 1290 — 1296 (династія Віттельсбахів).
 Людвіг  III Молодий (прибл. 835 — 882) — король Саксонії (865 — 882), король Баварії (880 — 882).
 Людвіг III (помер 1921) — король Баварії у 1913 — 1918 (династія Віттельсбахів).
 Людвіг III — курфюрст Пфальца у 1410 — 1436.

Див. також 
 Людовик I
 Людовик II
 Людовик IV
 Людовик V
 Людовик VI
 Людовик VII
 Людовик VIII
 Людовик IX
 Людовик X